Зухуров — русифицированная мусульманская фамилия, происходит от арабского имени Зухур.

 Зухуров, Бег Сабурович (род. 1962) — глава Службы связи при правительстве Республики Таджикистан.
 Зухуров, Мурод Шавкатович (род. 1983) — узбекский футболист.
 Зухуров, Сиёвуш Бегович (род. 1993) — таджикский боксёр.
 Зухуров, Шукурджон Зухурович — таджикистанский политический и государственный деятель.